Алагре́к или а-ла-грек () — многозначный термин французского происхождения, означающий «по-гречески».

 Алагрек — французское название архитектонического прямолинейного орнамента, занятого у греков, использовавших его для украшения каймы одежды.
 Алагрек — ампирная женская причёска (какая была у Наташи Ростовой на первом в её жизни бале).
 Алагрек — танец XIX века.

Примечания